28. října může být:
 28. říjen – den
 Vznik Československa – 28. října 1918 vzniklo Československo
 Náměstí 28. října – více náměstí
 Sady 28. října – ulice a park v Břeclavi
 Tř. 28. října – ulice Českých Budějovicích

Ulice 
 28. října (Brodek u Přerova) je ulice v obci Brodek u Přerova, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 28. října (Čáslav) je ulice ve městě Čáslav, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 28. října (Čelákovice) je ulice ve městě Čelákovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 28. října (Česká Lípa) je ulice ve městě Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 28. října (Česká Skalice) je ulice ve městě Česká Skalice, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Český Brod) je ulice ve městě Český Brod, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 28. října (Český Těšín) je ulice ve městě Český Těšín, okres Karviná, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Dašice) je ulice ve městě Dašice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 28. října (Děčín) je ulice ve městě Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 28. října (Dobříš) je ulice ve městě Dobříš, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 28. října (Domažlice) je ulice ve městě Domažlice, okres Domažlice, Plzeňský kraj. 
 28. října (Doubravice nad Svitavou) je ulice v městyse Doubravice nad Svitavou, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 28. října (Dvorce) je ulice v obci (bývalé město) Dvorce, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Dvůr Králové nad Labem) je ulice ve městě Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Frýdek-Místek) je ulice ve statutárním městě Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Hluboká nad Vltavou) je ulice ve městě Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 
 28. října (Hlučín) je ulice ve městě Hlučín, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Holice) je ulice ve městě Holice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 28. října (Horní Moštěnice) je ulice v obci Horní Moštěnice, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 28. října (Hostivice) je ulice ve městě Hostivice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 28. října (Hranice) je ulice ve městě Hranice, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 28. října (Hřebeč) je ulice v obci Hřebeč, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 28. října (Chomutov) je ulice ve městě Chomutov, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 28. října (Jablonec nad Nisou) je ulice ve statutárním městě Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. 
 28. října (Jemnice) je ulice ve městě Jemnice, okres Třebíč, Kraj Vysočina. 
 28. října (Jeseník) je ulice ve městě Jeseník, okres Jeseník, Olomoucký kraj. 
 28. října (Jindřichův Hradec) je ulice ve městě Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 28. října (Kamenice nad Lipou) je ulice ve městě Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 
 28. října (Katovice) je ulice v městyse Katovice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
 28. října (Kladno) je ulice ve statutárním městě Kladno, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 28. října (Klimkovice) je ulice ve městě Klimkovice, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Komárov) je ulice ve městyse Komárov, okres Beroun, Středočeský kraj. 
 28. října (Kralupy nad Vltavou) je ulice ve městě Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 28. října (Krupka) je ulice ve městě Krupka, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 28. října (Křinec) je ulice v obci Křinec, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 28. října (Kutná Hora) je ulice ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 28. října (Lanškroun) je ulice ve městě Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 28. října (Ledeč nad Sázavou) je ulice ve městě Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 28. října (Letohrad) je ulice ve městě Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 28. října (Liberec) je ulice ve statutárním městě Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj. 
 28. října (Libušín) je ulice ve městě Libušín, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 28. října (Lipník nad Bečvou) je ulice ve městě Lipník nad Bečvou, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 28. října (Litoměřice) je ulice ve městě Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 28. října (Louny) je ulice ve městě Louny, okres Louny, Ústecký kraj. 
 28. října (Lovosice) je ulice ve městě Lovosice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 28. října (Lužná) je ulice v obci Lužná, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 28. října (Lysá nad Labem) je ulice ve městě Lysá nad Labem, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 28. října (Mělník) je ulice ve městě Mělník, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 28. října (Městec Králové) je ulice ve městě Městec Králové, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 28. října (Mikulov) je ulice ve městě Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 28. října (Mladá Vožice) je ulice ve městě Mladá Vožice, okres Tábor, Jihočeský kraj. 
 28. října (Most) je ulice ve statutárním městě Most (město), okres Most, Ústecký kraj. 
 28. října (Nechanice) je ulice ve městě Nechanice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Neratovice) je ulice ve městě Neratovice, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 28. října (Nové Město nad Metují) je ulice ve městě Nové Město nad Metují, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Nové Město pod Smrkem) je ulice ve městě Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, Liberecký kraj. 
 28. října (Nové Strašecí) je ulice ve městě Nové Strašecí, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 28. října (Nový Bydžov) je ulice ve městě Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Nový Jičín) je ulice ve městě Nový Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Nymburk) je ulice ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 28. října (Olomouc) je ulice ve statutárním městě Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 28. října (Opava) je ulice ve statutárním městě Opava, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Ostrava) je ulice ve statutárním městě Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Pardubice) je ulice ve statutárním městě Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 28. října (Pečky) je ulice v městyse Pečky, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 28. října (Plzeň) je ulice ve statutárním městě Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 28. října (Postoloprty) je ulice ve městě Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj. 
 28. října (Praha) je ulice v Praze 1, hlavní město Praha. 
 28. října (Přelouč) je ulice ve městě Přelouč, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 28. října (Příbor) je ulice ve městě Příbor, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 28. října (Příbram) je ulice ve městě Příbram, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 28. října (Řevnice) je ulice ve městě Řevnice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 28. října (Sedlčany) je ulice ve městě Sedlčany, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 28. října (Semily) je ulice ve městě Semily, okres Semily, Liberecký kraj. 
 28. října (Soběslav) je ulice ve městě Soběslav, okres Tábor, Jihočeský kraj. 
 28. října (Staňkov) je ulice ve městě Staňkov, okres Domažlice, Plzeňský kraj. 
 28. října (Starý Plzenec) je ulice ve městě Starý Plzenec, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 28. října (Stod) je ulice ve městě Stod, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj. 
 28. října (Stříbro) je ulice ve městě Stříbro, okres Tachov, Plzeňský kraj. 
 28. října (Suchdol nad Lužnicí) je ulice ve městě Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 28. října (Šumperk) je ulice ve městě Šumperk, okres Šumperk, Olomoucký kraj. 
 28. října (Telč) je ulice ve městě Telč, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
 28. října (Teplice) je ulice ve statutárním městě Teplice, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 28. října (Terezín) je ulice ve městě Terezín, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 28. října (Turnov) je ulice ve městě Turnov, okres Semily, Liberecký kraj. 
 28. října (Uherské Hradiště) je ulice ve městě Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj. 
 28. října (Uherský Brod) je ulice ve městě Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj. 
 28. října (Uhlířské Janovice) je ulice ve městě Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 28. října (Ústí nad Labem) je ulice ve statutárním městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj. 
 28. října (Úvaly) je ulice ve městě Úvaly, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 28. října (Valašské Meziříčí) je ulice ve městě Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj. 
 28. října (Vlašim) je ulice ve městě Vlašim, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 28. října (Vrdy) je ulice v obci Vrdy, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 28. října (Vysoké Veselí) je ulice ve městě Vysoké Veselí, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 28. října (Zábřeh) je ulice ve městě Zábřeh, okres Šumperk, Olomoucký kraj. 
 28. října (Zliv) je ulice ve městě Zliv, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 
 28. října (Znojmo) je ulice ve městě Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
 28. října (Žamberk) je ulice ve městě Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 28. října (Žlutice) je ulice ve městě Žlutice, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.